Ordet steht für:

 Das Wort (Drama) (Originaltitel: Ordet), dänisches Theaterstück aus dem Jahr 1932 von Kaj Munk

Verfilmungen des Theaterstücks:
 Ordet (1943), schwedischer Spielfilm von Gustaf Molander
 Das Wort (Film) (Ordet), dänischer Spielfilm von Carl Theodor Dreyer
 Ordet (1962), finnischer Spielfilm von Tom Segerberg 

Weitere Bedeutungen:
 Ordet (Studio), japanisches Animationsstudio

sv:Ord (olika betydelser)